Shiyuna Maehara
8036 Maehara
Seiji Maehara
Desambiguação